Каффарелли дю Фальга () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Каффарелли дю Фальга, Луи Мари Максимильен де (1756—1799) — французский генерал, начальник инженеров французской армии в Египте.
 Каффарелли дю Фальга, Мари Франсуа Огюст де (1766—1849) — граф, французский генерал, итальянский военный министр.

См. также 
 Каффарелли